

Nom de famille 

 Christian Bale (1974-), acteur britannique ;
 Gareth Bale (1989-), joueur de football gallois.
 
 Lan Bale (né en 1969), un ancien joueur de tennis sud-africain professionnel ;

Toponyme 

 Bâle, ville suisse du canton du même nom ;
 Bale, village bosniaque du canton d'Herzégovine-Neretva ;
 Bale, municipalité croate du comitat d'Istrie ;
 Balé, une province de la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Balé, ancienne province d'Éthiopie ;
 Bale, zone de la région Oromia en Éthiopie ;
 Bale, chef-lieu du woreda Bale Gasegar, dans la zone Arsi de la région Oromia, en Éthiopie ;
 Bale, village de la voïvodie de Mazovie, en Pologne.

Sigle 

BALE est un sigle pouvant désigner :
 Boîte aux lettres électronique

Autres 
 Bale, race de chevaux d'Éthiopie

Voir aussi